Штрафба́т:
 Штрафбат — специальное формирование в вооружённых силах многих государств мира.
 «Штрафбат» — российский телесериал 2004 года.
  — компьютерная игра, выпущенная компанией «СофтКлаб» в 2012 году.

Примечания

См. также 
 «Штрафной батальон 999» — фильм 1960 года производства ФРГ.